Rhopalopilia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhopalopilia ingår i familjen Opiliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Rhopalopilia